Giorgio Bertolaso (1918-2009) – aviatore e militare italiano
 Guido Bertolaso (1950) – funzionario italiano